Buceș steht für:

 Buceș, eine Gemeinde im Kreis Hunedoara in Siebenbürgen, Rumänien

Buces ist der Familienname folgender Personen:

 Pablo Puente Buces (1931–2022), spanischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls